Tatu – area non incorporata in California
 t.A.T.u. – gruppo musicale russo
 Tatú gigante – armadillo gigante, un mammifero cingolato

Persone 
 Tatu – pseudonimo di Antonio Carlos Pecorari, allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Tatú – pseudonimo di Rodrigo Lima Nicolau, giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Tatú – pseudonimo di Altino Marcondes, calciatore brasiliano
 Leandro Tatu – calciatore brasiliano